Архиепархия Дели () — архиепархия Римско-Католической церкви c центром в городе Дели, Индия. В митрополию Дели входят епархии Джамму-Шринагара, Джуллундура, Симлы и Чандигарха. Кафедральным собором архиепархии Дели является церковь Святейшего Сердца Иисуса.

История 
13 сентября 1910 года Римский папа Пий X издал бреве Incensum, которой учредил архиепархию Симлы, выделив её из архиепархии Агры и епархии Лахора.

13 апреля 1937 года Римский папа Пий XI выпустил буллу Inter apostolicas, которой присоединил Дели к архиепархии Симлы. В этот же день архиепархия Симлы была переименована в архиепархию Дели и Симлы.

4 июня 1959 года Римский папа Иоанн XXIII издал буллу Indicae genti, которой разделил архиепархию Дели и Симлы на епархию Симлы (сегодня — Епархия Симлы и Чандигарха) и архиепархию Дели.

Ординарии архиепархии 
 архиепископ Anselm Edward John Kenealy (21.12.1910 — 13.01.1936);
 архиепископ Sylvester Patrick Mulligan (13.04.1937 — 16.08.1950);
 архиепископ Joseph Alexander Fernandes (12.04.1951 — 16.09.1967);
 архиепископ Angelo Innocent Fernandes (16.09.1967 — 19.11.1990);
 архиепископ Alan Basil de Lastic (19.11.1990 — 20.06.2000);
 архиепископ Vincent Michael Concessao (7.09.2000 — 30.11.2012);
 архиепископ Anil Joseph Thomas Couto (30.11.2012 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Бреве Incensum , AAS 2 (1910), стр. 851 
  Булла Inter apostolicas , AAS 29 (1937), стр. 383 
  Булла Indicae genti

Ссылки 
 Официальный сайт архиепархии 
  Информация  

Дели